Leomil peut désigner :
au Portugal :
Leomil, paroisse civile de la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Leomil, paroisse civile de la municipalité de Moimenta da Beira, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
la serra de Leomil, petit massif montagneux s'élevant à 1 008 mètres d'altitude, s'étendant notamment sur le territoire de la municipalité de Moimenta da Beira.